Марк Си́мович (Семёнович) Ефе́тов () — русский советский  и .

Биография 
Родился 25 ноября (8 декабря) 1907 года в Одессе в караимской семье работника порта Симы Марковича Ефетова и Султан Исааковны Бабаджан. Учился в Ришельевской гимназии, где подружился на много десятилетий с В. Катаевым. Окончил семь классов железнодорожной профшколы.

Рано оставшись без отца, 17-летним юношей стал работать: вначале на прокладке железной дороги, затем на Дальнем Востоке, где трудился на стройках в Комсомольске-на-Амуре, на Спасском цементном заводе. В 1928 году приехал из Одессы в Москву и работал в редакции газеты «Гудок». Часто был в командировках, объездил почти всю страну. Также печатался в газете «За индустриализацию», в журналах «Красная новь» и «Октябрь». По рассказу М. Ефетова «Диспетчер Рогаткин» в 1940 году был снят короткометражный фильм «На путях» с Н. Крючковым в главной роли.

Невоеннообязанный. С июля 1941 — корреспондент газеты «Литература и искусство», с 1942 — спецвоенкор Совинформбюро. В период обороны Москвы написал две книги об участии железнодорожников в Великой Отечественной войне.

Награждён медалями. Лауреат конкурсов на лучшую книгу для детей (1950, 1957). За книгу «Полоса чудес» (1950), суммарный тираж которой в отечественных изданиях составил более двух миллионов экземпляров, был удостоен звания «Почётный железнодорожник».

Член Союза писателей СССР с 1942 года. После войны работал в газете «Гудок». В разные годы произведения Ефетова входили в школьные программы для внеклассного чтения.

Умер 30 июля 1996 года в Москве, где и был похоронен в закрытом колумбарии Нового Донского кладбища.

Семья 
 Жена — Юдифь (Дита) Григорьевна Ефетова (урожд. Миркина; 1907—?), юрист, дочь инженера Григория Натановича и Розы Лазаревны Миркиных.
 Дочь — Тамара Марковна Ефетова (род. 1937), журналист, корреспондент редакции Московского телевидения.
 Сестра — Мария Семёновна Ефетова.

Сочинения 

 Мозг завода. М., 1930
 Победа водников Севера. М., 1932 (Страна должна знать своих героев)
 Путь нефти. М., 1932 (Большевистские темпы — водному транспорту)
 Золотой фонд. М., 1935
 Годы одного города: Районный город Подольск. М., 1939
 Малая сталинская: Дневник молодого машиниста. М., 1939; Л., 1939
 На берегу двух рек: Районный город Коломна. М., 1939
 Город на Клязьме: Районный центр Орехово-Зуево. М., 1941
 Крепость на колесах. М., 1942
 Настоящие хозяева. М., 1942
 Бережливые люди. М., 1943
 Молодые мастера. М., 1943
 Надя из отряда Буря: Рассказ о партизанской жизни студентки Московского медицинского института, Героя Советского Союза Надежы Троян. М., 1945 (Герои-москвичи)
 Рабочая слава. М., 1945 (Стахановцы военного времени)
 Машинист первого класса. М., 1946 (Герои Социалистического Труда)
 Ткачиха Мария Волкова. М., 1946
 Павел Алексеевич Кабанов. М., 1947 (Герои Социалистического Труда)
 Мост победы. М., 1949
 Полоса чудес. М.; Л., 1950
 Поезд идет. М., 1951
 Капитаны степных кораблей. М., 1954
 Флаг на мачте. М., 1954
 Горячие дни. М., 1957
 Детские железные дороги: Фотоальбом. М., 1957
 Девочка из Сталинграда: Рассказ. М., 1958
 Ключ дружбы. М., 1958
 Ветер в лицо: Рассказы. М., 1959
 Улица Порт-Саида. М., 1960
 Валдайские колокольцы: Рассказ. М., 1961
 Самый скорый: Маленьким о большом. М., 1961
 Света и Камила. М., 1961 (Школьная библиотека)
 Тельняшка — моряцкая рубашка. М., 1962
 Тревожная ночь: Повести и рассказы. М., 1962
 Граната в ушанке. М., 1964
 Морские камни: Повесть. М., 1965
 Автомат и скальпель: Повесть. М., 1967 (Твои ровесники. Пятидесятый год Советской власти)
 Три повести. М., 1967
 Звери на улице: Повесть. М., 1968
 Игорь — якорь: Повесть. М., 1971
 58 дней в огне: Повесть. М., 1971 (Ровесник)
 У высокой лестницы: Повесть. М., 1974
 Письмо на панцире: Повесть. М., 1976
 Земля отцов — земля детей: Из хроники Нечерноземья. М., 1978 (Библиотека юношества)
 Земля Новгородская: Повесть. М., 1983

Примечания

Литература 

 

Русские писатели XX века
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели России
Персоналии:Одесса:Литература
Похороненные на Донском кладбище
Члены Союза писателей СССР
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны